Ищеин — фамилия; имеет женскую форму Ищеина.
 Ищеин, Александр Геннадьевич (1952—2021) — епископ РПЦ, архиепископ Бакинский и Азербайджанский (1999—2021).
 Ищеин-Кузминский, Андрей — посланник царя Ивана Грозного в Константинополь.